Rezultati Prvenstva Anglije 1887 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Herbert Lawford :  William Renshaw  b.b.

Zaključni boji

Viri 
 
 

Moški posamično
1887